A.C. Bang eller Anton Christian Bang kan henvise til:

 A.C. Bang – en dansk buntmagervirksomhed
 Anton Christian Bang (buntmager) – den buntmager, som virksomheden har navn efter
 Anton Christian Bang (kirkehistoriker) – en norsk kirkehistoriker